Бабе́нкове (до 1945 року — Есен-Елі, ) — село Кіровського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півдні району.